Postacie ze stworzonej przez J.R.R. Tolkiena mitologii Śródziemia:
 Ecthelion – elf z Gondolinu
 Ecthelion I – 17. rządzący namiestnik Gondoru
 Ecthelion II – 23. rządzący namiestnik Gondoru